Тайхман или Тейхман () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Тайхман, Аксель (род. 1979) — немецкий лыжник.
 Тайхман, Джил (род. 1997) — швейцарская теннисистка.
  (род. 1972) — австрийский математик.
 Тайхман, Людвиг (1909—1947) — оберштурмбаннфюрер СС.
 Тейхман, Рихард (1868—1925) — немецкий шахматист и шахматный композитор, шахматный журналист.
 Тейхман, Сара (род. 1975) — немецко-британский учёный, иммунолог.

 Тейхманн, Гари — южноафриканский регбист.
 Тейхманн, Маре Альбертовна (род. 1945) — советский и эстонский психолог, доктор философии по психологии, преподаватель Таллинского технического университета.